Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 1952 года прошли с 25 по 29 августа. По сравнению с предыдущей Олимпиадой, на играх в Хельсинки были добавлены три дисциплины: стрельба из произвольной винтовки лёжа на дистанции 300 метров, траншейный стенд и стрельба по движущейся мишени одиночными и двойными выстрелами со 100 метров. Соревнования среди команд, как и на трёх предыдущих Олимпийских играх, не проводились. Участвовали 218 спортсменов из 41 страны, которые соревновались за 7 комплектов медалей.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований  

Соревнования на летних Олимпийских играх 1952
Стрелковый спорт в Финляндии